Фи́тра () — в исламе первозданное естество человека; идея человека; человек в его наилучших возможностях. Противопоставляется нафсу — животной природе в человеке. Фитра аналогична в какой-то мере энтелехии Аристотеля (хотя не следует полностью переносить понятия одной философии в реалии другого времени). Человек, реализовавший свою фитру, в суфизме получил название "инсан ал-камил".

«Каждый человек рождается в своём естественном состоянии (фитра), и только потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника» («Сахих» аль-Бухари, том 2, книга 23, хадис 441).

Согласно хадису пророка Мухаммада, в фитру входят пять вещей: обрезание, бритье [волос] в паху, выщипывание волос подмышками, подстригание ногтей и подстригание усов.

Этимология 
Это слово образовано от арабского корня Ф-Т-Р. От этого же корня образовано и слово «фатр» — изобретение; начинание. Что же касается слова «фитра», то оно обозначает собой состояние, иными словами, «фитра» — есть пребывание в состоянии "естественной предрасположенности".

Примечания

Литература 
 
Исламская философия